«Placar» (Плакар, название в переводе с португальского языка означает «Счёт») — ежемесячный журнал о футболе, выпускаемый в Сан-Паулу. Издаётся с марта 1970 года. Самый популярный спортивный журнал в Бразилии, несмотря на то, что публикации сосредоточены исключительно на одном виде спорта. Журнал Placar выпускается издательством Grupo Abril.

История 
Первый официальный выпуск журнала вышел 20 марта 1970 года. На обложке первого номера был изображён Пеле. До этого вышло 6 пробных выпусков с номерами 0,..0-3,..0-6. С ними можно ознакомиться на http://books.google.com.br. До 1990 года журнал был еженедельным со средним тиражом 200 тыс. экземпляров. В отдельные периоды (как правило, когда сборная Бразилии принимала участие в крупных турнирах) тираж изменялся.

Довольно скоро журнал приобрёл популярность и влияние в бразильском футболе. Так, непосредственно под влиянием журнала было решено вновь организовать Серию B чемпионата Бразилии, что немного сократило раздутый высший дивизион Серии A. В 1987 году Placar поддержал самые титулованные команды в их стремлении отделиться от Конфедерации футбола Бразилии, организовать Клуб Тринадцати и провести собственный чемпионат страны.

В 1984 году в журнале появился большой раздел, посвящённый другим видам спорта, например, боксу (журнал выходил с лозунгом Todos os esportes — «Все виды спорта»). Это не пошло на пользу изданию, которое стало терять своих читателей. К 1988 году другие спортивные события перестали освещаться на страницах журнала.

В 1990 году тираж был значительно сокращён (сначала до 125 тыс., затем до примерно 100 тыс. экземпляров). Также Placar стал издаваться на ежемесячной основе. Также стали выпускаться специальные выпуски журнала. Так, в 1994 году номер выходил после каждой игры сборной на чемпионате мира. В 1995 году на Placar впервые стало возможно оформить подписку.

С 2001 по 2003 год Placar вновь выходил еженедельно, причём несколько раз менял время выхода очередного номера — сначала по пятницам, затем по вторникам. Затем было принято вернуться к ежемесячному формату.

Известные инициативы журнала 
 Награды лучшим футболистам чемпионата Бразилии, вручаются Placar: Золотой мяч лучшему игроку и Серебряный мяч участникам символической сборной года. Это одна из двух официальных версий наград лучшим игрокам наряду с футбольными премиями издания Globo и КБФ.
 По инициативе Placar была организована Серия B Бразилии, а также проведён чемпионат Бразилии 1987 года среди команд Клуба Тринадцати.
 Time dos Sonhos («Команда мечты») — раз в 12 лет редакция Placar проводит опрос среди журналистов, историков футбола, бывших футболистов с целью выявить самых лучших игроков в истории популярнейших клубов Бразилии. Проводился 3 раза — в 1982, 1994, 2006 годах.
 Золотая бутса Бразилии — вручается игроку, забившему больше всех голов в разных турнирах. Рассчитывается по специальной системе. Так, голы в чемпионате Бразилии оцениваются выше, чем голы, забитые в чемпионатах штатов с низким рейтингом КБФ.
 Голубая лента (Fita Azul) — первоначально вручалась КБФ командам, хорошо представившим Бразилию на международной арене. Затем вручалась изданием Gazeta Esportiva. В настоящий момент вручается Placar командам, которые сумели остаться долгое время непобедимыми в международных матчах.

Известные авторы 
 Жуан Салданья
 Мишель Лоуренс

100 лучших футболистов XX века 
В ноябре 1999 года Placar опубликовал собственный список ста лучших футболистов XX века.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Спортивные журналы Бразилии
Журналы о футболе
Печатные издания, возникшие в 1970 году